Юзеф Тадеуш Балукевич (; 1831, Варшава, Царство Польское, Российская империя — 12 сентября 1907, Калиш, Калишская губерния, Российская империя) — польский живописец, .

Биография 

С 1846 по 1852 год обучался в Варшавской Школе изящных искусств. В 1874 году начал работать учителем рисования в реальной школе в Калише, затем, до 1907 года был учителем в гимназии для девочек, где преподавал рисование и черчение. Один из первых участников и активистов Общества поощрения изящных искусств, основанного в 1860 г.

Творчество 
Представитель историзма в польском искусстве. Художник-портретист. Автор жанровых, религиозных полотен, исторический живописец. Выставлял свои работы в 1861—1862, 1869, 1874 и 1876 годах на Национальной выставке изобразительных искусств. В 1895 году в Реформатской церкви в Калише создал полихромию в Солдатской часовне. В 1966 году его картины были выставлены в монастырях францисканского монастыря, которые иллюстрируют тысячелетнюю историю Польши. Также занимался консервацией и реставрированием картин, в 1881 году реставрировал живопись Св. Станислава в церкви ордена Францисканцев в Калише.

Сотрудничал с еженедельником «Kłosy», занимался иллюстрированием.

Его работы также находятся в собраниях Национального музея в Варшаве и столичного Исторического музея, Музея в Радоме и церкви Назарета в Калише.

Литература 
 Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski [red.]: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 35. ISBN 83-01-02722-3.

Ссылки 
 Józef Balukiewicz

Художники-портретисты Польши
Художники-жанристы Польши
Исторические художники Польши
Художники-иллюстраторы Польши
Эклектика
Художники религиозного жанра